Степове́ (до 1945 року — Камбар; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки